Брайт Эхиджиемисоу Игбинадолор (; 16 декабря 1980, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, полузащитник. Участник летних Олимпийских игр 2000 года.

Биография 
Брайт Игбинадолор родился 16 декабря 1980 года в нигерийском городе Лагос.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в клубе чемпионата Нигерии — «Бендел Иншурэнс». В 1997 году присоединился к испанской команде «Спортинг Хихон B». В сезоне 1999/00 выступал на правах аренды за швейцарский «Ньон», который выступал во втором по значимости дивизионе страны. В 2001 году стал игроком финского «Йокерита» вместе с Азубуике Олисе. В августе 2001 года сыграл в двух матчах против киевского ЦСКА в рамках предварительного раунда Кубка УЕФА. По сумме двух игр финны уступили со счётом (0:4). По итогам чемпионата Финляндии сезона 2001 года «Йокерит» занял предпоследнее 11 место и вылетел во второй дивизион. Всего за «Йокерит» он сыграл в 43 играх и забил 3 гола. В феврале 2003 года был на просмотре в шведском АИКе. В составе команды сыграл в одной товарищеской игре против «Броммапойкарны» (3:0), однако команде не подошёл. Летом 2003 года был на просмотре в шведском «Кальмаре».

В январе 2008 года был на просмотре в болгарском клубе «Черно море». С 2009 года по 2011 год выступал в чемпионате Мьянмы за команду «Саутерн Мьянма Юнайтед». В сезоне 2011 года играл за другую команду из Мьянмы — «Магуэ».

Карьера в сборной 
В начале 1997 года в составе юношеской сборной Нигерии принял участие в Кубке Меридиана, который проходил в Португалии. Нигерия дошла до финала, где обыграла Испанию со счётом (3:2), Игбинадолор стал автором одного из голов. 19 сентября 2000 года сыграл в матче за молодёжную сборную Нигерии до 21 года в поединке против Италии (1:1).

В августе 2000 году главный тренер олимпийской сборной Нигерии Йоханнес Бонфрере вызвал Брайта на летние Олимпийские игры в Сиднее. В команде он получил 8 номер. В своей группе нигерийцы заняли второе место, уступив Италии, обогнав Гондурас и Австралию. В четвертьфинальной игре Нигерия уступила Чили со счётом (1:4). Игбинадолор сыграл в трёх играх и забил гол в ворота Гондураса.

В составе национальной сборной Нигерии провёл всего одну игру, 25 ноября 2002 года в товарищеском поединке против Египта (1:1). В 2003 году в составе Нигерии стал победителем домашнего Кубка LG.

Примечания 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Бендел Иншурэнс»
Игроки ФК «Спортинг B» Хихон
Игроки ФК «Ньон»
Игроки ФК «Йокерит»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Магуэ»